Ніколя Шовен (фр. Nicolas Chauvin) — легендарний солдат-патріот, герой декількох популярних в 1830-х роках французьких водевілів.
 Ів Шовен — французький хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 2005 року.